Il singolare maschile  del torneo di tennis Tashkent Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marat Safin che ha battuto in finale Davide Sanguinetti 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
 Marat Safin (campione)
 Cédric Pioline (primo turno)
 Younes El Aynaoui (primo turno)

 Greg Rusedski (secondo turno)
 Jérôme Golmard (quarti di finale)
 Carlos Moyá (primo turno)
 Harel Levy (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Tashkent Open 2000
ATP Tour 2000